Hans Balmer ist der Name folgender Personen:

* Hans Balmer (Musiker, 1903) (1903–1996), Schweizer Organist und Pianist
 Hans Balmer (Bildhauer) (1949–1997), Schweizer Bildhauer 
 Hans Balmer (Musiker, 1964) (* 1964), Schweizer Flötist, Organist und Musikpädagoge 
 Hans Peter Balmer (* 1945), deutsch-schweizerischer Philosoph
 Hans Rudolf Balmer (1899–1993), Schweizer Lehrer und Mundartschriftsteller
 Hans Rudolf Balmer-Basilius (Hans Rudolf Balmer; 1922–1978), Schweizer Schriftsteller